Sprinkler (von engl. to sprinkle, beregnen) bezeichnet:
 einen einzelnen Kopf  einer Sprinkleranlage für Brandschutzzwecke
 einen Sprinkler (Beregnung) zum Feuchthalten von Vegetation